Cyberbook ou E-Book,é como são denominados o livro vendido apenas em formato digital, isto é, para ser lido no monitor de computadores ou de equipamentos especiais, quer sejam transmitidos pela rede Internet, quer sejam fornecidos em mídia digital (geralmente em PDF ou HTML) , como disquetes, CD-ROM,um Kindle ou outros suportes magnéticos ou ópticos, não sendo impressos nem distribuídos por livrarias convencionais.

Ciência da computação
Tecnologia de mídia